Catania kan syfta på:

Personer
 Antonio Catania (1952–), en italiensk skådespelare

Geografi

Italien 

 Catania (provins), Sicilien, 
 Catania, kommun, Sicilien, 
 Catania-Fontanarossas flygplats – en internationell flygplats
 Catanias tunnelbana – en tunnelbana i Catania på Sicilien

Robotskapade Italienförgreningar